Laurberg ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Laurberg (1904–1941), estnischer Fußballtorwart und Bandyspieler
 Julie Laurberg (1856–1925), dänische Porträt- und Architekturfotografin
 Peter Laurberg (1945–2016), dänischer Mediziner